Universidad del Pacífico steht für folgende Universitäten:

 Universidad del Pacífico (Chile)
 Universidad del Pacífico (Ecuador)
 Universidad del Pacífico (Kolumbien)
 Universidad del Pacífico (Paraguay)
 Universidad del Pacífico (Peru)
 Universidad del Pacífico (Vereinigte Staaten)